A spanyol nagydíj volt a 2006-os MotoGP-világbajnokság első versenye. A versenyt Jerezben rendezték március 26-án.

MotoGP

250 cm³

125 cm³

Források 

 

Spanyol
Motogp
Andalúzia